Župa je lahko:
 župa - geopolitična enota
 Župa, Trbovlje - naselje
 narečni izraz za juho (iz nemške Suppe)
 Župa Srednja (Hrvaška)
 Župa, Tutin (Srbija)
 Župa, Zagvozd (Hrvaška)
 Župa, Črna gora